Lindgren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindgren 23 022
 Lindgreen 14
 Lindgrén 4
 Lindhgren 2
Tillsammans blir detta 23 042 personer, vilket ger namnet plats nummer 23 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lindgren

A 
 Adolf Lindgren, flera personer
 Adolf Lindgren (politiker) (1864–1938), direktör och riksdagsledamot
 Adolf Lindgren (musikhistoriker) (1846–1905), musikhistoriker och recensent
 Alma Lindgren (1859–1948), balettdansare
 Anders Lindgren, flera personer
 Anders Lindgren (1826–1888), svensk boktryckare
 Anders Lindgren (1868–1915), svensk boktryckare
 Anders Lindgren (politiker) (1874–1941), lantbrukare och politiker
 Anders Lindgren (konstnär) (född 1933)
 Anna Lindgren (1946–2015), politiker
 Anne-Marie Lindgren (1943–), socialdemokratisk författare och ideolog
 Armas Lindgren (1874–1929), finländsk arkitekt
 Arne H. Lindgren (1922–1991), författare och diktare
 Artur Lindgren (1891–1964), präst
 Astrid Lindgren (1907–2002), författare
 Astrid Lindgren (1902–1965), skådespelare, dansös och operettsångare
 Axel Lindgren (1829–1898), väg- och vattenbyggnadsingenjör

B 
 Barbro Lindgren (född 1937), författare
 Berndt August Lindgren (1852–1904), fotograf
 Bertrand Lindgren (1841–1923), borgmästare och politiker
 Birger Lindgren (1878–1967), ingenjör och ämbetsman
 Birgitta Lindgren (född 1945), språkvårdare vid Språkrådet
 Björn Lindgren (född 1989), politiker
 Björn Lindgren (född 1937), radioprocucent
 Blaine Lindgren (1939–2019), amerikansk friidrottare 
 Bo Lindgren (1908–2000), officer i flygvapnet
 Bröderna Lindgren, låtskrivarduo bestående av Mathias och Andreas Lindgren

C
 Carl Lindgren (1899–1960), konstnär
 Carl-Ivar Lindgren (1921–1997), militär
 Cecilia Lindgren (född 1974), journalist och nyhetsuppläsare
 Charlie Lindgren (född 1993), amerikansk ishockeymålvakt

D
 Daniel Lindgren (född 1986), handbollsspelare
 David Lindgren (född 1982), sångare och musikalartist
 Dora Lindgren (1911–1992), konsertsångerska

E
 Edvin Lindgren (1878–1940), elektroingenjör och industriman
 Egon Lindgren (1890–1969), ämbetsman
 Einar Lindgren (1875–1928), dansk ögonläkare
 Else-Marie Lindgren (född 1949), politiker, socialdemokrat
 Elsy Lindgren (1923–2015), schlagersångerska
 Emil Lindgren (född 1985), tävlingscyklist
 Emil Lindgren (konstnär) (1866–1940), bildkonstnär
 Erick Lindgren (född 1976), amerikansk pokerspelare
 Erik Lindgren, flera personer
 Erik Lindgren (ishockeyspelare) (1902–1973)
 Erik Lindgren (kommunalborgmästare) (1902–1988) 
 Erik Lindgren (lexikograf) (1844–1899), språklärare och lexikograf
 Erik Lindgren (skådespelare) (född 1972), barnskådespelare
 Erik Lindgren (trädgårdsman) (1828–1911)
 Eva Selin Lindgren (1936–2011), miljöfysiker
 Evert Lindgren (1938–2007), gymnast

F 
 Ferdinand Lindgreen (1770–1842), dansk skådespelare
 Folke Lindgren, flera pesoner
 Folke Lindgren (militär) (1898–1981), sjömilitär
 Folke Lindgren (ingenjör) (1900–1970), bergsingenjör
 Fredrik Lindgren, flera personer
 Fredrik Lindgren (ishockeyspelare) (född 1980)
 Fredrik Lindgren (speedwayförare) (född 1985)
 Frida Lindgren Karlsson (född 1980), författare och manusförfattare

G 
 Georg Lindgren (född 1940), matematiker
 Gertie Lindgren (född 1927), kostymör och kostymtecknare
 Greta Lindgren (1900–1991), skådespelare, operett och operasångare
 Gunnel Lindgren (1921–2010), skådespelare och premiärdansös
 Gustaf Lindgren, flera personer
 Gustaf Lindgren (1863–1930), arkitekt
 Gustaf Lindgren (konsthistoriker) (1903–1989), konsthistoriker
 Gustaf Lindgren (politiker) (1851–1928), lantbrukare och politiker
 Gustaf Birch-Lindgren (1892–1969), arkitekt
 Gustav Lindgren (1905–1989), militär
 Gustaf Lindgren (boktryckare) (1887–1935), boktryckare
 Göran Lindgren, flera personer
 Göran Lindgren (1927–2012), producent
 Göran Lindgren (grosshandlare) (1848–1922), grosshandlare och riksdagsman
 Göran Lindgren (tecknare) (född 1933), tecknare

H 
 Hans Lindgren (1932–2012), skådespelare, manusförfattare och producent
 Hans Lindgren (konstnär) (1934–1989), konstnär och grafiker
 Hans Axel Lindgren (1780–1843), tidningsutgivare och journalist
 Helge Lindgren (1895–1982), guld- och silversmed
 Helge Otto Lindgren (1895–1982), konstnär, konsthantverkare, silver- och guldsmed
 Hellen Lindgren (1857–1904), litteraturkritiker
 Henrik Gerhard Lindgren (1801–1879), orientalist, bibelöversättare och politiker
 Herbert Lindgren (1919–1987), bokbindare och grafisk formgivare
 Hilda Lindgren (1833–1917), konstnär
 Hjalmar Lindgren (1837–1919), läkare och professor
 Hugo Lindgren (1855–1931), köpman och konsul
 Håkan Lindgren (född 1941), ekonomhistoriker

I 
 Inga-Louise Lindgren (1928–2014), skulptör
 Inger Wikström-Lindgren (1938–2018), finlandssvensk, journalist, författare och lärare
 Ingrid Lindgren (född 1945), journalist
 Ingvar Lindgren (född 1931), fysiker

J 
 J. L. Lindgren, pseudonym för Ferdinand Tollin (1807–1860)
 Jalmar Lindgren (1908–1990), konstnär och bonde
 Jari Lindgren (född 1959), finländsk ishockeyspelare
 Jean-Gunnar Lindgren (1905–1983), friidrottare
 Jens Lindgren (född 1945), jazzmusiker och orkesterledare
 Jesper Lindgren (född 1997), ishockeyspelare
 Jill Lindgren (1944–1989), politiker
 Johan Lindgren, flera personer
 Johan Lindgren (företagsledare) (född 1956), företagare
 Johan Lindgren i Gallsäter (1846–1932), företagare och riksdagsledamot
 Johan Anders Lindgren (1803–1870), industriman och godsägare
 Johan Magnus Lindgren (1817–1890), politiker
 Johan Olof Lindgren (1842–1912), folkskollärare
 Johan Wilhelm Lindgren (1880–1942), företagsledare
 Johannes Lindgren (1874–1947), kyrkoherde
 John Lindgren, flera personer
 John Lindgren (filmare)
 John Lindgren (apotekare) (1844–1920), apotekare
 John Lindgren (historiker) (1895–1968), historiker
 John Lindgren (längdåkare) (1899–1990), längdåkare
 John Lindgren (tivoliägare) (1916–1991), tivoliägare
 John Lindgren Jr (född 1943), tivoliägare
 Jonas Lindgren, violinist i Fläskkvartetten
 Jouko Lindgren (född 1955), finländsk seglare
 Justus Lindgren (1896–1985), småbrukare och politiker
 Jörgen Lindgren (1927–1998), konstnär

K 
 Karin Lindgren, flera personer som bytt namn
 Kennet Lindgren (född 1937), konstnär
 Kjell N. Lindgren (född 1973), amerikansk astronaut
 Kurt Lindgren (1937–1989), kontrabasist och kompositör

L 
 Lars Lindgren, flera personer
 Lars Lindgren (född 1952), ishockeytränare
 Lars Lindgren (1926–1986), son till Astrid Lindgren och medarbetare i Tre Lindgren AB 
 Lars-Magnus Lindgren (1922–2004), regissör och manusförfattare
 Lars-Olof Lindgren (född 1949), diplomat
 Lena Lindgren (född 1942), skådespelare
 Lennart Lindgren, flera personer
 Lennart Lindgren (friidrottare) (1915–1952), friidrottare
 Lennart Lindgren (läkare) (1915–2001), läkare
 Lisa Lindgren (född 1968), skådespelare
 Lotta Lindgren (född 1993), sångerska med artistnamnet Léon
 Ludvig Lindgren (född 1990), speedwayförare
 Lydia Lindgren (1884–1974), operasångerska

M 
 Magnus Lindgren (född 1974), musiker
 Magnus Lindgren (guldsmed) (död 1817), guld- och silversmed
 Malin Lindgren (1932–2006), dansk journalist och författare
 Maria Lindgren (född 1984), forspaddlare
 Marie Lindgren (född 1970), freestyleåkare
 Marika Lindgren Åsbrink (född 1980), socialdemokratisk författare och ideolog
 Marita Lindgren-Fridell (1910–1997), konstvetare, konstpedagog och manusförfattare
 Markus Lindgren (född 1985), plitiker, miljöpartist
 Martin Lindgren (1910–1988), läkare, professor i radioterapi
 Mats Lindgren (född 1974), ishockeyspelare
 Mattias Lindgren (född 1979), författare
 Mia Murray-Lindgren (1948–2018), modeskapare och designer
 Michael Lindgren (född 1978), skådespelare, manusförfattare och producent
 Monica Lindgren (född 1959), företagsekonom, professor

N 
 Nettan Lindgren-Jansson (född 1957), racerförare
 Niklas Lindgren (född 1972), våldtäktsman, känd som Hagamannen
 Nille Lindgren (1946–2021), översättare
 Nils Lindgren (1914–1990), arkitekt
 Ninni Lindgren (1921–2004), tivoliägare

O 
 Ola Lindgren (född 1964), handbollstränare och tidigare -spelare
 Ole Lindgreen (född 1938), dansk jazztrombonist
 Olga Lindgren (1896–1986), svenskamerikansk vissångerska
 Olle Lindgren (1930–2018), konstnär

P 
 Per Lindgren (född 1968), IT-forskare, professor
 Peter Lindgren, flera personer
 Peter Lindgren (1915–1981), skådespelare
 Peter Lindgren (journalist) (född 1965), journalist och föreläsare
 Peter Lindgren (musiker) (född 1973), musiker
 Peter Lindgren (sol-och-vårare) (1936–2015), finlandsfödd sol-och-vårare
 Petra Krantz Lindgren (född 1972), beteendevetare, författare och föreläsare
 Petter Lindgren (född 1965), författare
 Pär Lindgren (född 1952), tonsättare och kompositionspedagog

R 
 Rasmus Lindgren (född 1984), fotbollsspelare
 Rasmus Lindgren (fotbollsspelare född 1994)
 Rolf Lindgren (född 1940), fotbollsspelare

S 
 Sabina Lindgren (född 1976), skådespelare
 Sally Lindgren (1876–1964), konstnär
 Sonja Lindgren (1936–2011), sångerska och skådespelare
 Stefan Lindgren (född 1949), författare och översättare
 Stefan Lindgren (född 1960), pianist och kompositör
 Sten Lindgren (1903–1959), skådespelare
 Stig Lindgren (1926–1983), arkitekt
 Sture Lindgren (1898–1952), företagsledare
 Sven Lindgren (född 1946), landshövding
 Sven Lindgren (mikrobiolog) (född 1940)
 Sylvia Lindgren (född 1945), politiker
 Sören Lindgren (född 1935), finlandssvensk poet

T 
 Therése Lindgren (född 1987), videobloggare
 Thure Lindgren (1921–2005), backhoppare
 Torbjörn Lindgren, skulptör
 Torgny Lindgren (1938–2017), författare
 Torgny Lindgren (numismatiker) (1905–1984), riksbankstjänsteman och numismatiker

U 
 Ulf Lindgren (aktiv 1985), ishockeydomare
 Ulf Lindgren (entreprenör) (1954–2012), entreprenör
 Ulrik Lindgren (född 1955), politiker
 Uno Lindgren (1915–1992), museichef och författare
 Urban Lindgren (född 1973), längdskidåkare

V 
 Valfrid Lindgren (1859–1931), filolog och skolledare
 Viktor Lindgren (född 1986), ishockeyspelare
 Vilhelm Lindgren (1900–1954), friidrottare och journalist

W
 Waldemar Lindgren (1860–1939), svensk-amerikansk geolog och professor

Annat 
 3204 Lindgren,  asteroid uppkallad efter Astrid Lindgren
 Byggnadsfirma Olov Lindgren, fastighetsbolag i Stockholm
 Lindgren Lake, flera sjöar i Kanada och USA
 Lindgren Point, udde i British Columbia, Kanada

Se även 
 Lindgrenbock, skalbaggsart
 Lindgrenska trasskolan, uppfostringsanstalt i Stockholm 1870–1910
 Lindgrenska varmbadhuset, badhus i Göteborg 1802–1835
 Lindegren

Källor

Svenska efternamn